Alcetas I van Macedonië
 Alcetas II van Macedonië
 Alcetas (Spartaanse harmost) in de Euboeische stad Oreüs rond 390 v.Chr.
 Alcetas I van Epirus
 Alcetas II van Epirus
 Alcetas (diadoch), zoon van Orontes van Orestis en broer van Perdiccas
 Alcetas (Boeotische strategos) in 187 v.Chr.
 Alcetas (zoon van Lattamus) Thessalisch atleet van Kierion (huidige Sofades) en winnaar in de tethrippon te Larissa in 80 v.Chr.
 Alcetas, auteur van een werk Over de offers (Anathemata) in Delphi, van hetwelke Athenaeus het tweede boek citeert